Robert Gordon (1580–1656) – szkocki polityk, baronet
 Robert Gordon (1786–1864) – brytyjski posiadacz ziemski i polityk
 Robert Gordon (1882–1954) – brytyjski komandos i lotnik
 Robert Gordon (1913–1990) – amerykański reżyser
 Robert Gordon (1947–2022) – amerykański muzyk
 Robert Gordon (ur. 1956) – amerykański brydżysta
 Robert Gordon – entomolog
  – amerykański scenarzysta

Przypisy